DNA steht für:

 Daily News and Analysis, indische Zeitung der Dainik Bhaskar Group und der Zee Entertainment Enterprises
 deoxyribonucleic acid,  für Desoxyribonukleinsäure (DNS)

 , Nationalversammlung von Suriname
 Defense Nuclear Agency, ehemalige militärische US-Atombehörde, einer der Vorläufer der Defense Threat Reduction Agency
 Dernières Nouvelles d’Alsace, Straßburger Tageszeitung
 Det norske Arbeiderparti, ehemaliger Name der norwegischen Partei Arbeiderpartiet
 Deutscher Normenausschuß, siehe Deutsches Institut für Normung
 Die Neue Aktionsgalerie, eine Galerie für moderne Kunst in Berlin
 Domain Name Association, Non-Profit-Organisation zur Vergabe von Domain Namen im Internet
 DIGITAL Network Architecture, Sammlung von Computernetzprotokollen, siehe DECnet
 Dinonyladipat, ein Ester der Adipinsäure mit Verwendung als Weichmacher in der Kunststoffindustrie
 Direcção Nacional de Águas, mosambikanische Wasserbehörde
 Direcția Națională Anticorupție, die Nationale Antikorruptionsbehörde (Rumänien)
 DNA², Manga von Masakazu Katsura
 D.N.A. (Album), Album des Hip-Hop-Duos Genetikk
 DNA (Madeline-Juno-Album), Musikalbum der Singer-Songwriterin Madeline Juno
 DNA (Matthew-Shipp-und-William-Parker-Album), Musikalbum des Duos Matthew Shipp und William Parker (1999)
 DNA Automotive, britischer Automobilhersteller
 DNA (Band), Dance-Projekt (Tom’s Diner, 1990)
 DNA (Hip-Hop-Gruppe), Rap-Gruppe aus Zürich
 DNA (Lied), Lied von Madeline Juno
 DNA (No-Wave-Band), ehemalige Band (1978–1982)
 DNA (2016), US-amerikanischer Pornospielfilm
 DNA (2020), französisch-algerisches Filmdrama von Maïwenn
 DNA (Damn), Lied von Kendrick Lamar
 DNA Musik, Musik-Download Portal für Filmproduktionen
 DNA Oy, finnisches Telekommunikationsunternehmen
 Drahtwerk Nord Areal, Industriegebiet in der saarländischen Stadt St. Ingbert
 Kadena Air Base, japanischer Stützpunkt der Luftwaffe der Vereinigten Staaten nach dem IATA-Code
 Gilera DNA, ein Kleinkraftrad des Motorradherstellers Piaggio
 DNA (Kletterroute), Kletterroute in der Verdonschlucht in Frankreich

dna steht für:

 Upper Grand Valley Dani (ISO-639-3-Code), Varietät von Grand Valley Dani, der Papuasprache der Dani

Siehe auch:

 Künstliche DNA

Abkürzung